, abréviation en anglais du mot  signifiant phénomène, peut faire référence à :
 AMD Phenom et AMD Phenom II, deux familles de microprocesseur d', fabricant américain de semi-conducteurs ;
 Embraer Phenom 100 et Embraer Phenom 300, deux avions d'affaires produits par Embraer ;
 Great Wall Phenom, un modèle du constructeur automobile chinois Great Wall Motors ;
  (1965-), un catcheur américain surnommé  ;
 Vitor Belfort (1977-), un pratiquant brésilien d'arts martiaux mixtes aussi surnommé  ;
 Phenom, une sitcom américaine, diffusée en 1993 et 1994 sur le réseau ABC.

Voir aussi 
 Phénome